Marilandense – abitanti di Marilândia do Sul
Marilandense – abitanti di Marilândia